Бази́ка — українське прізвище.

Відомі носії 
 Базика Анатолій Павлович (1920—1986) — український лікар-дерматовенеролог, доктор медичних наук, професор.
 Базика Володимир Петрович (1923—1994) — освітянин, заслужений вчитель Української РСР.
 Базика Дмитро Анатолійович (* 1952) — український імунолог-алерголог, доктор медичних наук, лавреат Державної премії України у галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАМНУ.